Die Liste der Monuments historiques in Tannay führt die Monuments historiques in der französischen Gemeinde Tannay auf.

Liste der Immobilien 

|}

Liste der Objekte 

|}

Weblinks 

 
 

Tannay
Tannay
!